Naumannstraße bezeichnet:

 Naumannstraße (Berlin) in Berlin; siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Schöneberg #Naumannstraße* 
 Naumannstraße (Bleicherode) in Bleicherode, Landkreis Nordhausen, Thüringen 
 Naumannstraße (Dresden) in Dresden, Sachsen; siehe Liste der Straßen und Plätze in Blasewitz #Naumannstraße* 
 Naumannstraße (Eberswalde) in Eberswalde, Landkreises Barnim, Brandenburg; siehe Liste der Baudenkmale in Eberswalde 
 Naumannstraße (Heidenau) in Heidenau, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen 
 Naumannstraße (Ilmenau) in Ilmenau, Ilm-Kreis, Thüringen; siehe Ilmenauer Kurviertel 
 Naumannstraße (Jena) in Jena, Thüringen 
 Naumannstraße (Köln) in Köln, Nordrhein-Westfalen; siehe Liste der Baudenkmäler im Kölner Stadtteil Riehl 
 Naumannstraße (Köthen) in Köthen (Anhalt), Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt 
 Naumannstraße (München) in München, Bayern; siehe Liste Münchner Straßennamen/N
 Naumannstraße (Osterburg) in Osterburg (Altmark), Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt; siehe Liste der Kulturdenkmale in Osterburg (Altmark) 
 Naumannstraße (Suhl) in Suhl, Thüringen; siehe Liste der Kulturdenkmale in Suhl 

Siehe auch: